Boris Godunov se poate referi la:

Boris Godunov (1552–1605), țar rus care a domnit între anii 1598—1605;
Boris Godunov (operă), de Modest Petrovici Musorgski;
 Boris Godunov (film din 1954) în regia lui Vera Stroeva;
 Boris Godunov (film din 1986) în regia lui Serghei Bondarciuk;
Alexandru Boris Godunov, actor și dansator de balet rus;